Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1955 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1955) was de 8e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van speler onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 6 april en 11 april 1955 gespeeld in Italië. Er deden 19 teams mee. Er was geen winnaar van het toernooi, er werd alleen een groepsfase gespeeld.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1955
Voetbal in Italië
Voetbal